Виндуји (средњоперсијски: Виндое) или Бендои (персијски: بندوی) био је сасанидски племић из породице Испахбудан. Његова сестра је била мајка Хозроја II, чиме је Виндуји постао Хозројев стриц. Виндуји и Вистам су играли важну улогу у враћању на престо Хозроја II из Бахрама Чобина. Касније је свргнут у Ктесифону по наредби Хозроја II.

Породично стабло

Референце

Војсковође Хозроја II
Кућа Испахбудан
Везири Сасанидског царства